Janvier Mbarga, footballeur camerounais
 Jean Mbarga, archevêque camerounais
 Joséphine Mbarga-Bikié, athlète camerounaise
 Magloire Atangana Mbarga, homme d'État camerounais
 Philippe Alain Mbarga, évêque camerounais
 Philippe Mbarga Mboa, homme politique camerounais
 Prince Nico Mbarga, chanteur et compositeur camerounais-nigérian
Patronyme camerounais